

Magyarországon
Nemzeti Front (1936) magyarországi szélsőjobboldali párt volt a második világháború előtt és alatt
Nemzeti Front – kortárs magyar nemzeti rock együttes
Magyar Nemzeti Front kortárs magyar szélsőjobboldali szervezet Schuster Lóránt vezetésével

Magyarországon kívül
Nemzeti Front (Albánia)
Nemzeti Front (Belgium)
Nemzeti Front (Franciaország)
Nemzeti Front (India)
Nemzeti Front (Irán) (Jebhe-ye Melli Iran)
Nemzeti Front (Kelet-Németország)
Nemzeti Front (Kolumbia)
Nemzeti Front (Litvánia)
Nemzeti Front (Malajzia)
Nemzeti Front (Spanyolország)

Egyéb, a Nemzeti Front megnevezést magukban viselő szervezetek
Balavarisztáni Nemzeti Front (Pakisztán)
Botswanai Nemzeti Front
Brit Nemzeti Front
Chin Nemzeti Front (Burma)
Egyesült Nemzeti Front (Srí Lanka)
Etióp Nemzeti Front
Fehérorosz Nemzeti Front
Mizo Nemzeti Front (India)
Nemzeti Front Csád Megújításáért (FNTR)
Nemzeti Front Líbia Megváltásáért
Szváziföldi Nemzeti Front
Új-Zélandi Nemzeti Front

Fiktív Nemzeti Front
Júdeai Nemzeti Front - a Brian élete című Monty Python-film egyik római-ellenes szervezete